Park Narodowy Banc d'Arguin w Mauretanii
 Rezerwat Przyrody Banc d'Arguin we Francji (departament Gironde)

Zobacz też: 
 Arguin
 Zatoka Arkin w Mauretanii